Plateau pode referir-se a:

 Pessoas
 Joseph Plateau (1801-1883), um matemático belga

 Lugares
 Plateau (estado), um estado na Nigéria
 Plateau (Benim), um departamento do Benin
 Plateau (São Tomé e Príncipe)
 The Plateau, uma vizinhança, em Montreal, parte do bairro do Plateau-Mont-Royal
 Plateau ou Platô, uma zona da cidade da Praia em Cabo Verde

 Música
 Plateau, música do Meat Puppets popularizada pelo Nirvana
 PlatEAU, banda de música eletrônica

Plateaux, o plural de Plateau (a palavra é de origem francesa) pode referir-se a:

 Lugares
 Região Plateaux, Congo
 Região Plateaux, Togo

Desambiguação